Lyng – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Lyng – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)